Jost Fleckenstein – ufficiale svizzero
 Katie Fleckenstein – sciatrice alpina canadese
 Nikolaus Fleckenstein – ufficiale svizzero
 Stefanie Fleckenstein – sciatrice alpina canadese